Клу́гер (Клю́гер) (, ) — еврейская (иногда немецкая) фамилия (в Галиции произносилась «Клигер»).

Родственные варианты (встречаются и как немецкие фамилии): Klugmann, Klugsmann, Klügler (умник, резонёр), Klüg, , Klig, Klieg, Лугман (Легман), а также еврейские фамилии-аббревиатуры Маршак и Магаршак.

Этимология 
Наиболее вероятно — от «klug» («умный, мудрый») на идиш.

Также есть версия, что фамилия Клугер имеет совершенно другую этимологию, и означает выходца из венгерского города Клуг (Клуж, Коложвар) — нынешний Клуж-Напока.

Известные носители 
 Клугер, Адам (Adam Kluger) — основатель и владелец «Музыкального агентства Клугера» (:en:The Kluger Agency)
 Клугер, Даниил Мусеевич (род. 1951) — советский, затем израильский писатель, переводчик и публицист, бард.
 Клугер, Ежи (Jerzy Kluger, 1919—2011) — польский бизнесмен, друг детства Иоанна Павла II.
 Клугер, Джеффри (Jeffrey Kluger, род. 1954) — американский писатель и журналист, адвокат.
 Клугер (Клюгер), Дьюла (Gyula Kluger, 1914—1994) — венгерский шахматист, международный мастер.
 Клугер (Клюгер), Жан Иосиф (Jean Kluger, род. 1937) — бельгийский композитор, автор песен и музыкальный продюсер.
 Клугер, Золтан (Цви) (1896—1977) — знаменитый израильский фотограф и фотохудожник.
 Клугер, Ирвинг (Irving (Irv) Kluger) — американский джазовый барабанщик.
 Клугер, Мартин (Martin Kluger, род. 1948) — немецкий писатель, сценарист.
 Клугер, Нати (род. 1976) — израильская комедийная актриса, телеведущая.
 Клугер, Ричард (Richard Kluger) — американский писатель и журналист.
 Клюгер, Рут (Ruth Klüger, 1931—2020) — немецкая писательница, литературовед.
 Клугер (Клигер), Соломон (Шломо) бен-Иуда Аарон (1788—1869) — раввин, проповедник, талмудист.
 Клугер, Стив (Steve Kluger) — американский писатель и сценарист.
 Клюгер, Франк (Frank Klüger, род. 1944) — немецкий композитор, музыкант.
 Клугер, Хейнц (Хаим Явин) (род. 1932) — израильский телережиссёр, журналист, бывший директор израильского телевидения.
 Клугер, Шимон (Szymon Kluger, 1925 — 2000) — последний из еврейских довоенных жителей города Освенцим.

Другое 
 Тойота Клугер (Toyota Kluger) — автомобиль, кроссовер от концерна Toyota, версия модели Highlander для японского рынка.
 :en:The Kluger Agency — «Музыкальное агентство Клугера»

Примечания

См. также 
 Клигер
 Клуг
 Еврейские фамилии-аббревиатуры (Маршак, Магаршак)